Фараман () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен
 Фараман () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер